Појам Заречни може да се односи на:
 Заречни (Пензенска област),
 Заречни (Свердловска област),